Fogo, mot portugais signifiant « feu » en français, peut aussi désigner :
au Canada :
Fogo, île située dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador ;
 Fogo, une communauté canadienne située sur l'île éponyme
au Cap-Vert :
Fogo, île de l'archipel, tirant son nom du volcan qui y est situé ;
le Pico do Fogo, volcan situé sur l'île de Fogo, haut de 2 829 m, dont la dernière éruption remonte à 2014 ;
au Portugal :
le Lagoa do Fogo (« lac de feu »), lac de cratère constituant la partie visible du volcan Agua de Pau situé sur l'île de São Miguel, dans l'archipel et région autonome des Açores.

Cinéma 
Fogo de Yulene Olaizola, sorti en 2012.

Homonymie de toponyme